Die Liste von Bergwerken im Siegerland umfasst Bergwerke im Siegerländer Erzrevier (bzw. Siegerländer-Wiedsches Erzrevier), unterteilt in die Kreise Siegen-Wittgenstein, Altenkirchen, Oberbergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis und Westerwaldkreis, sowie die dortigen Städte und Gemeinden bzw. Verbandsgemeinden.

In den Bergwerken des Siegerländer Erzreviers wurde fast ausschließlich Eisenerz abgebaut. Andere Vorkommen sind bei den entsprechenden Gruben angegeben. Aufgrund eines Fundes eines Schmelzofens aus der La-Tène-Zeit in Wilnsdorf, welcher auf rund 500 v. Chr. datiert wurde, lässt sich eine rund 2500-jährige Geschichte des Eisenabbaues dokumentieren.

Kreis Siegen-Wittgenstein 

Die Gruben des Wittgensteiner Landes sind, da sie nicht zum Siegerländer Erzrevier gerechnet werden können, gesondert in der Liste von Bergwerken in Wittgenstein aufgeführt.

Burbach

Freudenberg

Hilchenbach

Kreuztal

Netphen 

Im Netphener Gebiet sind 82 Grubenfelder bekannt.

Neunkirchen

Siegen

Wilnsdorf

Landkreis Altenkirchen

VG Altenkirchen

VG Betzdorf-Gebhardshain

VG Daaden-Herdorf

VG Flammersfeld

VG Hachenburg 

Die Gruben um Luckenbach zählen zum Siegerländer-Wieder Eisensteinbezirk, daher sind diese ebenfalls hier aufgeführt.

VG Hamm (Sieg)

VG Kirchen (Sieg)

VG Wissen

Oberbergischer Kreis

Morsbach 

Ein Teil der Gruben im Oberbergischen Kreis wird teilweise dem Wieder-Siegerländer-Erzbezirk zugeordnet.

Siehe Morsbach in (Liste der Erzgruben im Oberbergischen Kreis)

Rhein-Sieg-Kreis

Windeck 

Ein Teil der Gruben im Rhein-Sieg-Kreis wird gelegentlich dem Wieder-Siegerländer-Erzbezirk zugeordnet.

Siehe Windeck in (Liste der Erzgruben im Rhein-Sieg-Kreis)

Westerwaldkreis

Siehe auch 

 Bergbau im Siegerland
 Liste von stillgelegten Bergwerken in Deutschland
 Liste von Bergwerken in Nordrhein-Westfalen
 Liste von Bergwerken in Wittgenstein
 Liste von Bergwerken im Sauerland
 Liste von Bergwerken im Lahn-Dill-Gebiet
 Liste von Bergwerken im Vogelsberg
 Liste von Bergwerken in der Eifel
 Liste von Bergwerken im Taunus
 Liste der Erzgruben im Rhein-Sieg-Kreis

Weblinks 

 Karte mit allen Koordinaten
 
 Bergbau in und um Müsen
 Gruben des Siegerlandes (Liste von Gerd Bäumer)

Nutzung dieser Liste offline 

Zur mobilen und offline Nutzung können alle Koordinaten als KML-Datei, bzw. als GPX-Datei heruntergeladen werden.

Literatur 

 Horst G. Koch: Erzväter. Berg- und Hüttenleute, Gruben und Hochofenwerke im Siegerland und Westerwald., 1982 ISBN 3-9800627-2-4
 Horst G. Koch: Bevor die Lichter erloschen - Der Kampf um das Erz. Von Bergleuten und Gruben, vom Glanz und Elend des Siegerländer Bergbaus, Verlag Gudrun Koch, Siegen 1987. ISBN 3-9800627-7-5
 Ute Bosbach: Spurensuche im Eisenland. 1. Auflage. Verlag Wolfgang Stössel, Betzdorf 2006, ISBN 3-9808936-8-5
 Gerd Bäumer, Universität Siegen, Fb. 10 Bauingenieurwesen, Liste der Bergwerke im Siegerland
 Karl Heupel, Universität Siegen, Fb. 10 Bauingenieurwesen, Fortschreibung der Liste der Bergwerke im Siegerland von Gerd Bäumer
 T. Hundt, G. Gerlach, F. Roth, W. Schmidt: Beschreibung der Bergreviere Siegen I, Siegen II, Burbach & Müsen; Bonn 1887
 A. Ribbentrop: Beschreibung des Bergreviers Daaden-Kirchen; Bonn 1882
 Gustav Wolf: Beschreibung des Bergreviers Hamm an der Sieg; Bonn 1885, Adolph Marcus
 
 Topographische Karten DTK25, Maßstab 1:25000, 1951, Blatt 5213 Betzdorf, Blatt 5214 Burbach, Blatt 5113 Freudenberg, Blatt 5114 Siegen, Blatt 5014 Müsen und Blatt 5212 Wissen

Einzelnachweise und Details 
 
 
 

Siegerland
!
!
!
!